Sheridan henviser til:

 Richard Brinsley Sheridan (1751–1816), irsk skuespilsforfatter, digter og politiker
 Philip Sheridan (1831–1888), amerikansk general
 Sheridan, Wyoming, by i USA
 Sheridan - Hyacinth og Richard Buckets søn i den britiske tv-serie Fint skal det være